Gimson ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alfred Charles Gimson (1917–1985), britischer Sprachwissenschaftler
 John Gimson (* 1983), britischer Segler